Der Rajon Hoschtscha (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Riwne in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Hoschtscha.

Geographie 
Der Rajon lag im Süden der Oblast und grenzte im Norden an den Rajon Kostopil, im Nordosten auf einem kurzen Abschnitt an den Rajon Beresne, im Osten an den Rajon Korez, im Südosten an den Rajon Slawuta (in der Oblast Chmelnyzkyj), im Süden an den Rajon Ostroh, im Südwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Sdolbuniw sowie im Westen an den Rajon Riwne.
Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließt der Fluss Horyn in nördlicher Richtung, im Südosten befindet sich das Hoschtschansker Plateau.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Rowno und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis zum 21. Januar 1959, als er um Teile des aufgelösten Rajons Tutschyn vergrößert wurde. Am 30. Dezember 1962 kamen dann noch die Rajone Ostroh, Korez sowie Teile des Rajons Kostopil dazu, dieser Zusammenschluss wurde allerdings am 4. Januar 1965 wieder rückgängig gemacht. Seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Riwne.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinde, 19 Landratsgemeinden und 2 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 62 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Hoschtscha
Rajon Riwne
Aufgelöst 2020